Krieg – gruppo musicale statunitense
 Krieg – album dei KMFDM del 2010
 Dave Krieg – giocatore di football americano statunitense
 Don Krieg – personaggio del manga e anime One Piece

Altri progetti